Утраченные иллюзии (Асафьев) — балет на музыку Бориса Асафьева
 Утраченные иллюзии (Десятников) — балет на музыку Леонида Десятникова